Tomori ist der Familienname folgender Personen:

 Ede Tomori (1920–1997), ungarischer Fotograf
 Fikayo Tomori (* 1997), englisch-kanadischer Fußballspieler
 Kiichi Tomori (* 1991), japanischer Fußballspieler
 Pál Tomori (1475–1526), ungarischer Offizier und Bischof
 Tadashi Tomori (* 1959), japanischer Boxer
 Zsuzsanna Tomori (* 1987), ungarische Handballspielerin

Tomori bezeichnet zudem:
 Tomorr (albanisch auch Tomori), einen Berg in Albanien
 FK Tomori Berat, einen albanischen Fußballclub
 Tomori-Stadion, ein Stadion in Berat, Albanien

Siehe auch:
 Tomory